

Toponymie 

 Briey, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Briey, village dans le canton du Valais en Suisse.

Patronyme 

 Maison de Briey, famille française de noblesse féodale :
 Camille de Briey (1799-1877), industriel, diplomate et homme politique belge ;
 Camille-Albert de Briey (1826-1888), évêque français ;
 Renaud de Briey (mort en 1097), chevalier croisé lorrain.

Pseudonyme 

 Jeanne Briey née Jeanne Brillet (1889-1947), actrice française.

Patronyme français